Uhmann ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Uhmann (1881–1968), deutscher Entomologe
 Stefan Uhmann (* 1986), deutscher Sportler
Siehe auch:
 Uman